Regierung Demotte II steht für folgende Regierungen:

* Regierung Demotte II (Wallonien) (2009–2014)
 Regierung Demotte II (französische Gemeinschaft) (2009–2014)